Twarzą w twarz (Face to face) – amerykański film, dramat, w reżyserii Bretaigne Windust i Johna Brahma z 1952
 Twarzą w twarz – polski film krótkometrażowy, w reżyserii Krzysztofa Zanussiego z 1967 
 Twarzą w twarz (Ansikte mot ansikte) – szwedzki film fabularny w reżyserii Ingmara Bergmana z 1976
 Twarzą w twarz (Ballë për ballë) – albański film fabularny z 1979
 Twarzą w twarz – polski serial telewizyjny w reżyserii Patryka Vegi z 2007
 Twarzą w twarz – album zespołu Zabili Mi Żółwia